Валенти́н Ива́нович Ежо́в:
 Ежов, Валентин Иванович (1927—2010) — советский и украинский архитектор, главный архитектор Киева.
 Ежов, Валентин Иванович (1921—2004) — советский кинодраматург, педагог.